Neomuelleriella är ett släkte av kräftdjur. Neomuelleriella ingår i familjen Sarsiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Neomuelleriella